Колонија Гобернадорес има више значења:

 Колонија Гобернадорес (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Гобернадорес (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику